الاردن. è il dominio di primo livello nazionale (ccTLD) internazionalizzato assegnato alla Giordania.

Domini di primo livello
Giordania